Splash est un mot de la langue anglaise qui à l'origine est un onomatopée, il mime le bruit d'un objet qui rencontre un liquide. Il est parfois traduit en français par l'onomatopée « plouf » qui lui est équivalente dans certains cas. En particulier, le terme possède plusieurs significations dans différents domaines.

Informatique 
 Splash, page d'accueil de certains sites où l'internaute est invité à sélectionner son pays
 Splash screen (écran de chargement), image qui apparaît pendant le chargement d'un programme
 Bootsplash, en particulier l'image qui s'affiche à l'écran pendant le démarrage de l'ordinateur (séquence d'amorçage)

Cinéma et télévision 
 Splash, film de Ron Howard
 Splash, jeu télévisé français, diffusé sur TF1 adapté d'un format néerlandais

Divertissement 
 Splash, type de cymbale en musique
 Splash, fait partie des études sur la dynamique des fluides
 Splash, technique aérienne au catch

Autres définitions 
 Splash, érosion provoquée par l'impact des gouttes d'eau sur un sol meuble et dénudé ;
 Splash, petite voiture, la Suzuki Splash ;
 Splash, manège à la Ronde (Montréal, Québec).

Onomatopée
Homonymie de titre